Název Dolejší rybník má více rybníků:

 Dolejší rybník (Domažličky) – jihozápadně od Domažliček v okrese Klatovy
 Dolejší rybník (Měčín) – jižně od vsi Radkovice v městě Měčín v okrese Klatovy
 Dolejší rybník (Postupice) – jihovýchodně od Postupic v okrese Benešov
 Dolejší rybník (Tchořovice) – jihovýchodně od Tchořovic v okrese Strakonice
 Dolejší rybník (přírodní rezervace) na jižním okraji Dolejšího rybníku u Tchořovic v okrese Strakonice
 Dolejší rybník (Nesuchyně) – v Nesuchyni v okrese Rakovník
 Dolejší rybník (Svojetín) – v Svojetínu v okrese Rakovník

U některých rybníků je slovo Dolejší druhým přívlastkem:
 Dolejší Kařezský rybník – jihozápadně od Kařezu v okrese Rokycany
 Dolejší Padrťský rybník – ve vojenském újezdu Brdy v okrese Příbram

Související články 
 Hořejší rybník
 Horní rybník
 Prostřední rybník
 Dolní rybník